Patronyme arabe de Tunisie, porté notamment par :
Nabil Barakati, né le , instituteur et syndicaliste de Tunisie, assassiné le  à Gaâfour.

Homonymie